Tip kan syfta på:

 Tip (squaredans) – ett danssteg
 Tyfonen Tip – en tyfon
 The Tip – en film från 1918
 Tip (album) – ett album av bandet Finger Eleven
 T.I.P. (album) – ett album av artisten Young Buck
 Trafikplatssignatur för Tierps station

Se även 
 Tipp